Сейо́н-Сурс-д'Аржа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 50 км на північний схід від Марселя, 45 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 763 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2154,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт

 Сейон-Сурс-д'Аржан на сайті французького Національного інституту географії
 Сейон-Сурс-д'Аржан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сейон-Сурс-д'Аржан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

 Мапа муніципалітету Сейон-Сурс-д'Аржан на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сейон-Сурс-д'Аржан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар